Rotation steht für:

 in der multivariaten Statistik bestimmte Verfahren zur Drehung von Koordinatensystemen, siehe Rotationsverfahren (Statistik)
 Rotation (Medizin), Drehbewegung eines Körperteils
 Fruchtfolge, die Abwechslung verschiedener Anbaupflanzen auf einem Acker
 Amtswechsel innerhalb eines Gremiums, siehe Rotationsprinzip
 Rotation (Billard), eine Variante des Poolbillards
 Rotation (Rundfunk), die Anzahl der Einsätze eines Musiktitels in Hörfunk und Fernsehen
 Rotation (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1949
 im DDR-Sport die Betriebssportgemeinschaften der polygrafischen Industrie und des Verlagswesens, siehe Sportvereinigung
 Rotationsprinzip in der Politik

Mathematik, Physik:
 Drehung in der Geometrie
 in der Graphentheorie eine Anwendung am Binärbaum, siehe Binärbaum #Rotation
 Rotation eines Vektorfeldes in der Mathematik
 in der Mathematik und Physik eine bestimmte Transformation des Koordinatensystems, siehe Koordinatentransformation #Drehung (Rotation)
 Rotation (Physik), die Bewegung eines Punktes um eine Achse

Technik:
 Zyklische Verschiebung ohne Übertragsbit, einen bitweisen Operator in der Informatik, siehe Bitweiser Operator #Zyklische Verschiebung ohne Übertragsbit
vorgeschriebene Laufrichtung auf Fahrzeugreifen, siehe Autoreifen #Laufrichtung, Innen- und Außenseite
 in der Luftfahrt der Moment des Anhebens des Bugfahrwerks eines Flugzeugs, siehe Rotationspunkt
Optische Rotation in Chemie und Physik, siehe Optische Aktivität
 ein Herstellungsverfahren in der Kunststoffindustrie, siehe Rotationsformen
 ein Herstellungsverfahren in der Druckindustrie, siehe Rotationsdruck

Siehe auch: